No Quarter est une expression anglaise que l'on peut traduire par « pas de quartier ».

 No Quarter, un film muet américain réalisé par Frank Cooley, sorti en 1915 ;
 No Quarter, une chanson de Led Zeppelin, apparue sur l'album Houses of the Holy, sorti en 1973 ;
 No Quarter: Jimmy Page and Robert Plant Unledded, un album live de Jimmy Page et Robert Plant, sorti en 1974.